Змагання з фехтування на рапірах в командній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 22 липня. Кваліфікація відбулася 21 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка

Верхня половина

Нижня половина

Змагання за місця

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022